Полион (Pollio) е име на:

 Гней Азиний Полион, римски конник, баща на консула 40 пр.н.е.
 Гай Азиний Полион, оратор, поет, историк, консул 40 пр.н.е.
 Марк Витрувий Полион, автор, архитект и инженер, 1 век пр.н.е.
 Публий Ведий Полион († 15 пр.н.е.), приятел на император Август
 Гай Азиний Полион (консул 23 г.), син на Гай Азиний Гал (консул 8 пр.н.е.) и Випсания Агрипина
 Веспасий Полион, дядо на импретор Веспасиан
 Гай Азиний Полион, братовчед на Азиний Полион (консула от 23 г.)
 Луций Мамий Полион, суфектконсул 49 г.
 Луций Азиний Полион Верукоз, консул 81 г.
 Публий Херений Полион, суфектконсул 85 г.
 Марк Аний Херений Полион, суфектконсул 85 г. с баща си Публий Херений Полион
 Луций Албий Пулаиен Полион, суфектконсул 90 г.
 Авъл Платорий Непот Полион, суфектконсул 119 г.
 Тит Витразий Полион, суфектконсул 137 г.
 Тит Помпоний Прокул Витразий Полион, Полион II, суфектконсул 151 г., 156–159 г. легат на Долна Мизия, консул 176 г.
 Анций Полион, суфектконсул 155 г.
 Луций Фуфидий Полион, суфектконсул 166 г.